Фернандо Вердаско — победитель турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со второго круга. 

  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  '''Фернандо Вердаско (Титул)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Давид Феррер (Снялся с турнира)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Сэм Куэрри (Финал)
  Игорь Андреев (Полуфинал)
  Виктор Ханеску ''(Третий раунд)

<ol start="9">
  Николас Альмагро ''(Второй раунд)
  Жереми Шарди ''(Второй раунд)
  Юрген Мельцер ''(Четвертьфинал)
  Филипп Пецшнер ''(Второй раунд)
  Андреас Бек ''(Второй раунд)
  Игорь Куницын ''(Третий раунд)
  Фабрис Санторо ''(Третий раунд)
  Андреас Сеппи ''(Третий раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Pilot Pen Tennis 2009